Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2023 war ein Snookerturnier, das vom 12. bis zum 18. März 2023 im Dolmen Hotel in Qawra im maltesischen San Pawl il-Baħar ausgetragen wurde. Als kontinentale Meisterschaft diente es zur Ermittlung eines neuen Europameisters, der sich gleichzeitig auch für die Saison 2023/24 der professionellen World Snooker Tour qualifizierte. Turniersieger und damit Qualifikant für die Profitour wurde Ross Muir, der im Finale seinen schottischen Landsmann Michael Collumb besiegte. Das höchste Break spielte der Ukrainer Julian Bojko.

Modus 

Das Turnier wird vom 12. bis zum 18. März im Anschluss an die U16-, U18- und U21-Meisterschaft im Dolmen Hotel in Qawra, einem Stadtteil von San Pawl il-Baħar, ausgetragen. In der gleichen Veranstaltungsstätte hatten bereits in den vorherigen Jahren verschiedene internationale Snookerturniere stattgefunden. Für das Turnier meldeten sich 177 Spieler zur Teilnahme an; insgesamt waren 39 Mitgliedsländer der European Billiards and Snooker Association vertreten. Vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und den Sanktionen nahmen weder russische noch belarussische Spieler teil; die Ukraine war trotz des russischen Überfalls mit sechs Spielern vertreten.

Das Turnier startete mit einer Gruppenphase, in der das Teilnehmerfeld in 33 Fünfer-Gruppen und drei Vierer-Gruppen aufgeteilt wurde. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten; aus den Ergebnissen wurde eine Abschlusstabelle gebildet. Je Gruppe qualifizierten sich die beiden besten Spieler für die Hauptrunde. Die qualifizierten Spieler wurden nach dem bisherigen Framedurchschnitt pro Spiel () für die Hauptrunde auf einer Setzliste platziert. Die Hauptrunde wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die schlechtesten 16 Spieler der Setzliste begannen in der Runde der letzten 96, alle anderen starteten in der Runde der letzten 64 in die Finalrunde.

Hauptrunde

Runde der letzten 96 
Die Spiele der Runde der letzten 96 wurden im Modus Best-of 7 Frames ausgetragen.

|}

Runde der letzten 64 bis Finale 
Die weitere Finalrunde wurde zunächst im gleichen Spielmodus fortgesetzt, ehe für das Finale in den Modus Best of 9 Frames gewechselt wurde.

Finale 
In einem rein schottischen Finale besiegte Ross Muir Michael Collumb mit 5:1.

Century Breaks 
Im Laufe des Turnieres spielten 23 Spieler 28 Century Breaks.

Weblinks 
 Turnierhauptseite bei esnooker.pl (englisch)
 Turnier bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2023
Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar